Le Chevalier avare peut faire référence à :

 Le Chevalier avare (en ), petite tragédie d'Alexandre Pouchkine, 1836.
 Le Chevalier avare, opéra de Sergueï Vassilievitch Rachmaninov sur le texte original d'Alexandre Pouchkine, 1904.